Foucret ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Foucret (1904–1975), französischer Autorennfahrer
 Paul Foucret (1908–1964), französischer Autorennfahrer